Abaixo, a Lista da primeira temporada de Programa de Talentos:

China Anne McClain, Jake Short e Sierra Mccormick estão presentes em todos os episódios
Stefanie Scott está ausente por três episódios (8, 9 e 10)
´Carlon Jeffery está ausente por sete episódios (6, 8, 12, 15, 21, 22, 23 e 25)

Séries de televisão do Disney Channel
Temporadas de séries de televisão